Le Royaume d'Orkdalen était l'un des petits royaumes norvégiens du Moyen Âge. Il était situé dans le fylke actuel du Sør-Trøndelag.

Orkdalen
Vallée en Norvège
Sør-Trøndelag
Orkdalen
Orkdalen